Сойо́тский язы́к — вымерший уральский язык, принадлежавший к южной группе самодийских языков. Носителями сойотского языка были сойоты — часть племён саянских самодийцев, распространённая на территории Саянского нагорья.

См. также 
 Сойотско-цаатанский язык

Самодийские языки
Языки России
Мёртвые языки